Skála Vromerís kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Skála Katerínis, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Pierías, 
 Paralía (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Pierías, 

Robotskapade Greklandförgreningar